En la mitología griega, Épafo es el nombre de diversos personajes:

Épafo era un rey de Egipto, hijo de Zeus e Ío. Una versión minoritaria le hace hijo de Protogenia.
Épafo, un hijo de Poseidón o de Aleo que sucedió a Córax en el reino de Sición. Era más conocido con el nombre de Epopeo.
Épafo, un hijo de Érebo y Nix.